Xiang kan have flere betydninger:
 Xiangfloden (Xianjiang) – flod i Sydkina.
 Xiang – forkortet navn for Hunanprovinsen.